Osoby o tym nazwisku:
 Iwona Hickiewicz – polska prawniczka
 Ludwik Hickiewicz – polski wojskowy